Хосеп Мартинес Рейра (; ) — испанский футболист, вратарь клуба «РБ Лейпциг» и сборной Испании, выступающий на правах аренды за «Дженоа».

Клубная карьера 
Мартинес — воспитанник клубов «Альсира» и «Барселона». В 2017 году для получения игровой практики Хосеп перешёл в «Лас-Пальмас», где в начале выступал за дублирующий состав. 28 апреля 2019 года в матче против «Луго» он дебютировал в Сегунде. Летом 2020 года Фернандес перешёл во немецкий «РБ Лейпциг», подписав контракт на 4 года. 22 мая 2021 года в матче против берлинского «Униона» он дебютировал в Бундеслиге. 

29 июня 2022 года присоединился к «Дженоа» на правах аренды.

Карьера за сборную 
8 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Литвы Мартинес дебютировал за сборную Испании.

В 2021 году Мартинес в составе молодёжной сборной Испании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Лас-Пальмас Атлетико»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Дженоа»